Hartungsche Schule bezeichnete die folgenden Schulen:

 Hartungsche Schule für Knaben, 1785 in der Brüderstraße 45 in Berlin eröffnete Privatschule für männliche Schüler
 Hartungsche Schule für Mädchen, 1785 in der Brüderstraße 45 in Berlin eröffnetet private Töchterschule

 Von Hartungsche höhere Privatschule, 1957 bis 1981 als Ersatzschule betriebene Bildungseinrichtung in Kassel-Wilhelmshöhe